FC Dolany je český fotbalový klub z obce Dolany, který byl založen v roce 1951. Od sezóny 2000/01 hraje Hanácký župní přebor/Přebor Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Dolanech.

Historické názvy 
 1951 – JTO Sokol Dolany (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Dolany)
 1953 – DSO Sokol Dolany (Dobrovolná sportovní organisace Sokol Dolany)
 1957 – TJ Sokol Dolany (Tělovýchovná jednota Sokol Dolany)
 1992 – FC Dolany (Football Club Dolany)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1986/87: Chybí výsledek jednoho zápasu.
 1993/94: Do konce tohoto ročníky byly za vítězství udělovány 2 body.
 1994/95: Od začátku tohoto ročníku jsou za vítězství udělovány 3 body.
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
 2019/20 a 2020/21: Tyto sezony byly předčasně ukončeny z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

TJ Sokol Dolany „B“ 

TJ Sokol Dolany „B“ byl rezervním týmem Dolan, který byl aktivní naposled v sezoně 1981/82.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1980/81: Chybí výsledky tří utkání.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1951
FC Dolany